Brimstone Peak ist der Name folgender Berge:

 Brimstone Peak (Viktorialand) in den Prince Albert Mountains, Viktorialand, Antarktika
 Brimstone Peak (Südliche Shetlandinseln) auf King George Island, Südliche Shetlandinseln